Lightweight steht für:
 eine Ausführung des Jaguar E-Type
 Nachbauten des E-Type Lightweight von Triple C, siehe Triple C Challenger Cars #Lightweight
 Land Rover Lightweight (mil), Automodell der Marke Land Rover
 Lightweight (Fahrrad), eine Fahrradmarke